Ella Returns to Berlin () — концертный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный во время её выступления в Берлине 11 февраля 1961 года. Диск был выпущен лишь через 30 лет, в 1991 году на лейбле Verve Records в формате CD под номером Verve-PolyGram 837 758-2.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Лу Леви — фортепиано.
 Уилфред Мидлбрукс — бас-гитара.
 Гас Джонсон — барабаны.
 Херб Эллис — гитара.
Трек 20:
 Оскар Питерсон — фортепиано.
 Рэй Браун — контрабас.
 Эд Тигпен — барабаны.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы 1991 года
Альбомы Verve Records